Miejscowości w Polsce:
 Wodzin Majoracki
 Wodzin Prywatny